Schwarzgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer und Täler:
 Schwarzgraben (Altern) – ein Namensabschnitt und ein Zufluss des Gesamtstrangs der Altern (zur Isar) im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern; flussabwärts:
 Schwarzgraben, Abschnittsname bei Dingolfing
 Schwarzgraben (Altern), linker Zufluss des hier Moosbach genannten Gesamtstrangs bei Großköllnbach, Markt Pilsting, kurz nach der Gemeindegrenze zu Mamming
 Schwarzgraben (Anzinger Sempt), linker Zufluss der Anzinger Sempt (linker Hauptstrang-Oberlauf der Sempt) vor der Hanslmühle von Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schwarzgraben (Attel), (indirekter?) linker Zufluss der Attel bei Straußdorf, Gemeinde Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, München, Bayern
 Schwarzgraben (Bünz), rechter Zufluss der Bünz in Bünzen, Bezirk Muri, Kanton Aargau, Schweiz
 Schwarzgraben (Fischbach), rechtes Nebental des Fischbachs (zum Hinteren Rettenbach) im Gemeindegebiet von Roßleithen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Schwarzgraben (Friedberger Ach), linker Zufluss der Friedberger Ach nach Mühlhausen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Schwarzgraben (Glött), rechter Zufluss der Glött vor Kicklingen, Stadt Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Schwarzgraben (Grünwinkelgraben), linker Oberlauf des Grünwinkelgrabens (zur Naab) bis zu einem Teich im Sambacher Forst der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwarzgraben (Haidenaab), Verbindungsgraben zwischen dem Großen Weiher und dem Schwarzen Weiher links der Haidenaab bei Steinfels, Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schwarzgraben (Hausgraben), linker Zufluss des Hausgrabens (zur Strem) bei Urbersdorf, Stadtgemeinde Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland 
 Schwarzgraben (Kleine Sur), rechter Zufluss der Kleinen Sur (zur Sur) nach der Thundorfer Mühle, Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schwarzgraben (Königsbach), linker Zufluss des Königsbachs (linker Oberlauf des Zinkenbachs) im Gemeindegebiet von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schwarzgraben (Krumbach), linker Oberlauf des Krumbachs (zur Kessel) bis an die Tapfheimer Seen bei Schwenningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Schwarzgraben (Landgraben), linker Zufluss des Landgrabens (zur Leibi, zur Donau) bei Finningen, Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Schwarzgraben (Lechnergraben), linker Zufluss des Lechnergrabens (zur Moosach) im Tuntenhauser Moos bei Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzgraben (Lichtenseer Bach), rechter Zufluss des Lichtenseer Bachs (zum Längenmühlbach) an der Gemeindegrenze von Postau zu Wörth an der Isar, beide im Landkreis Landshut, Bayern
 Schwarzgraben (Mahlspürer Ach), linker Zufluss der Mahlspürer Ach (zur Stockacher Aach) nach Winterspüren, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schwarzgraben (Maiersdorfer Graben), Oberlauftal bis vor Maiersdorf des Maiersdorfer Grabens, linker Zufluss des Prossetbachs (zur Warmen Fischa) bei Maiersdorf, Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Schwarzgraben (Mausbach), rechter Oberlauf des Mausbachs (zur Bischofswieser Ache) bei Schwarzenlehen, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land
 Schwarzgraben (Mühlbach), linker Hanggraben zum Mühlbach, (zum hier noch Moosbach genannten Grundbach, zum Heiterwanger See) vor Bichlbach, Bezirk Reutte, Tirol
 Schwarzgraben (Natternberger Mühlbach), rechter Zufluss des Natternberger Mühlbachs (mit dem Unterlauf Alte Isar zur Donau) bei Altholz, Stadtteil Pankofen, Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schwarzgraben (Nau), linker Zufluss der Nau in Riedheim, Stadt Leipheim, Landkreis Günzburg, Bayern
 Schwarzgraben (Piesting), rechter Zufluss der hier unzutreffend noch Kalter Gang genannten Piesting bei Wegscheid, Markt Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich 
 Schwarzgraben (Rumpersdorfer Bach), linker Zufluss des Rumpersdorfer Bachs (zum Tauchenbach bei Großpetersdorf) vor Rumpersdorf, Gemeinde Weiden bei Rechnitz, beide Orte im Bezirk Oberwart, Burgenland
 Schwarzgraben (Rungersgraben), rechter Zufluss des Rungersgraben (zum Rittgraben, zur Acher) bei Önsbach, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwarzgraben (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter in Achsheim, Gemeinde Langweid am Lech, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwarzgraben (Schoßbach), rechter Zufluss des Schoßbachs (zur Isen) in Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schwarzgraben (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Stelzenbach, zum Rhaner Bach, zur Schwarzach, zur Naab) bis Geigant, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Schwarzgraben, anderer Name für die Kleine Röder (Schwarze Elster), linker Zufluss der Schwarzen Elster bei Zobersdorf, Stadt Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg und linker Abzweig von der Großen Röder nach Zabeltitz, Stadt Großenhain, Landkreis Meißen, Sachsen
 Schwarzgraben (Schwarzlofer), linker Zufluss der hier noch Schwarzlofergraben genannten Schwarzlofer im Gemeindegebiet von Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwarzgraben (Sempt-Flutkanal), linker Zufluss des Sempt-Flutkanals bei Heinrichsruh, Ortsteil Berglern, Gemeinde Berglern, Landkreis Erding, Bayern
 Schwarzgraben (Steyr), rechtes Nebental der Steyr bei Baumschlagerreith, Gemeinde Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Schwarzgraben (Tauchenbach), rechter Zufluss des Tauchenbachs bei Maltern, Marktgemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich 
 Schwarzgraben (Waschbach), linker Zufluss des Waschbachs (zur Raab) bei Garrach, Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schwarzgraben (Wehra), linker Zufluss der Wehra vor der Wehratalsperre im Stadtgebiet von Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schwarzgraben (Wiese), am Unterlauf auch Gatterbach, rechter Zufluss der Wiese in Haagen, Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schwarzgraben (Zwergwörnitz), rechter Zufluss der Zwergwörnitz nach Weidelbach, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

Ort:
 Schwarzgraben (Hochneukirchen-Gschaidt), Siedlungsplatz in Markt Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schwarzer Graben
 Schwarzbach